А́ндреа Ке́кеши (; 17 сентября 1926, Будапешт, Венгрия) — венгерская фигуристка, выступавшая в парном разряде. В паре с Эде Кираем она — серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Санкт-Морице, чемпионка мира 1949, двукратная чемпионка Европы 1948 — 1949 и четырёхкратная чемпионка Венгрии 1944 — 1949.

Результаты выступлений

Ссылки 
  Профиль на sports-reference.com 

Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1948 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1948 года
Фигуристы Венгрии